inline – w informatyce,
 inline – we wrotkarstwie (w powiązaniu z łyżworolkami).